Adrastea – nimfa, opiekunka gór, bogini sprawiedliwości, piastunka Zeusa.
 Nazwa Adrastea była stosowana, zwłaszcza przez orfików, jako zamiennik lub przydomek takich bóstw jak Rea, Kybele, Ananke, Nemezis, Dike.
 Adrastea – księżyc Jowisza
 (239) Adrastea – planetoida